Die Klagenfurt Open 2019 waren das 163. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 10. bis 12. Oktober 2019 im Sportpark Klagenfurt in Klagenfurt am Wörthersee statt und waren das fünfte Turnier des Jahres, der 23. Euro-Tour-Stopp in Österreich und der dritte in Klagenfurt.

Sieger wurde der Grieche Alexander Kazakis, der im Finale den Niederländer Marc Bijsterbosch mit 9:8 besiegte. Den dritten Platz belegten Mats Schjetne und Denis Grabe. Titelverteidiger war der Österreicher Mario He, der in der Runde der letzten 32 gegen Eklent Kaçi ausschied.

Modus 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 Klagenfurt Open 2019 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2019
Billardturnier in Klagenfurt am Wörthersee